Redondela puede referirse a varios lugares de España:

Redondela (La Coruña): parroquia en el municipio de Mañón, provincia de La Coruña.
Redondela (Pontevedra): villa y municipio del mismo nombre en la provincia de Pontevedra.
Redondela, un tipo de estrofa de cuatro versos octosílabos en la que riman solamente los pares y en consonante.
Agustín Redondela: pintor español, básicamente paisajista y asociado a la Escuela de Madrid.
La Redondela: pueblo onubense en el municipio de Isla Cristina.